Studen ist 
 eine Gemeinde im Verwaltungskreis Seeland, Kanton Bern, Schweiz; siehe Studen BE
 eine Ortschaft in der Gemeinde Unteriberg am Saaspass, Kanton Schwyz, Schweiz; siehe Studen SZ
 ein Weiler der Gemeinde Nottwil im Kanton Luzern, Schweiz
 ein Dorf (ukrainisch Студень) in der Ukraine, siehe Studen (Ukraine)

Studen ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Studen-Kirchner (* 1981), slowenisch-deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor, Übersetzer und Spieleentwickler 

Siehe auch:

 Studenland wird für den Bezirk Zurzach verwendet